Moledet (partia)
 Moledet (wieś)